Nella storia si ricordano diversi concili di Tours.
Concilio di Tours (461) – al quale prese parte Athenius, vescovo di Rennes;
Concilio di Tours (567)
Concilio di Tours (755) – che raccomandò di fissare l'inizio dell'anno secondo il calendario a Pasqua;
Concilio di Tours (813)
Concilio di Tours (1055)
Concilio di Tours (1096)
Concilio di Tours (1163)
Concilio di Tours (1236)
Concilio di Tours (1282)
Concilio di Tours (1510)
Concilio di Tours (1583)

Pagine correlate 
Lista dei sinodi franchi